Bonson est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

Communes françaises 
 Bonson, commune française du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; gentilé : Bonsonnois, Bonsonnoise
 Bonson, commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ; gentilé : Bonsonnais, Bonsonnaise

Cours d'eau 
 Le Bonson, un cours d'eau du département de la Loire et affluent en rive gauche de la Loire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France